47-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 47-й меридиан восточной долготы
 47-й меридиан западной долготы

См. также 
 47-я параллель северной широты
 47-я параллель южной широты